McGregor är ett skotskt efternamn.

Personer
 Alistair McGregor (född 1981), skotsk landhockeyspelare
 Allan McGregor (född 1982), skotsk fotbollsspelare
 Callum McGregor (född 1993), skotsk fotbollsspelare
 Chris McGregor (född 1936), sydafrikansk pianist
 Conor McGregor (född 1988), irländsk MMA-utövare
 Dion McGregor (1922–1994), amerikansk låtskrivare
 Donald McGregor (1923–2003), kanadensisk politiker
 Don McGregor (född 1945), amerikansk serieskapare
 Douglas McGregor (1906–1964), amerikansk psykolog och organisationsteoretiker
 Ewan McGregor (född 1971), skotsk skådespelare
 Freddie McGregor (född 1956), jamaicansk sångare
 Jane McGregor(född 1983), kanadensisk skådespelare
 Ken McGregor (1929–2007), australisk tennisspelare
 Wayne McGregor (född 1970), brittisk koreograf
 William McGregor (1846–1911), brittisk fotbollsledare
 Yvonne McGregor (född 1961), brittisk tävlingscyklist

Skotska efternamn